Bird of Prey steht für:

 Raubvogel (englisch), siehe Raubvögel
 Bird of Prey (Film), britischer Mysteryfilm (1930)
 Bird of Prey (Fernsehserie), britische Fernsehserie der BBC (1982)
 Bird of Prey (Computerspiel), Videospiel von Argonaut Games (1992)
 McDonnell Douglas Bird of Prey, US-amerikanisches Experimentalflugzeug

Siehe auch:
 Birds of Prey